Clebitz steht für:
 Clebitz von Nalsbach (auch: Clebize, Klebitz von Nalsbach und Bach von Nalsbach genannt Clebiz (Klebitz)), ehemaliges hessisches, erbachsches, mainzisches und unterfränkisches Niederadelsgeschlecht (1246 mit Conradus Glebize, miles erstmals urkundlich, am 5. März 1573 mit dem Tod von Conrad Clebitz in Großwallstadt ausgestorben); benannten sich nach dem ausgegangenen Dorf Nalsbach im heutigen Groß-Umstadt
 Hlebče (dt. Clebitz), Ortsteil des heutigen Velike Lašče, Region Dolenjska, Slowenien
 Hlebce (dt. Clebitz), Ortsteil des heutigen Radovljica, Region Gorenjska, Slowenien